Analisi qualitativa  nelle scienze sociali (sociologia, etnoantropologia, antropologia, ecc.)
Chimica analitica qualitativa